Novo Selo (en macédonien Ново Село) est un village du sud-est de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Novo Selo. Le village comptait 2756 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 2 726
 Serbes : 11
 Roms : 3
 Bosniaques : 2
 Autres : 14

Voir aussi

Liens internes 
 Novo Selo (Macédoine du Nord)

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Novo Selo

Références 

Village dans la commune de Novo Selo